Mādabā kan syfta på följande platser:

Jordanien 

 Madaba, Madaba, 
 Madaba (guvernement), 

Robotskapade Jordanienförgreningar